А́нгальт, А́нхальт (нем. Anhalt)

 Ангальт — историческое княжество на территории современной Германии в составе Священной Римской империи, возникшее в XI—XII веках под властью Асканиев. Своё название княжество получило по крепости Асканиев Ангальт недалеко от Гарцгероде. В свою очередь название рода восходит своими корнями к латинскому имени их резиденции в Ашерслебене (лат. Ascaria).
 Герцогство Ангальт — историческое государство в составе Германской империи, существовавшее на территории современной земли Саксония-Анхальт в 863—1918 годах.
 Свободное государство Анхальт (нем. Freistaat Anhalt) — одна из немецких земель в 1918—1946 гг.
 Ангальт («Anhalt») — грузовой пароход, построенный в 1902 году в Любеке, Германия.